La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Biescas et Saragosse. Elle a été remportée par Marcel Wüst.

Récit 
Après plusieurs places d'honneur depuis le début de cette Vuelta, Marcel Wüst s'impose enfin au sprint.
Abraham Olano conserve le maillot amarillo.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
 

14
1998-14
1998, 14